Pictichromis är ett släkte av fiskar. Pictichromis ingår i familjen Pseudochromidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Pictichromis